

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Skrzeszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno 
 Skrzeszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 Skrzeszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo
 Skrzeszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino